Het seizoen 1941/42 was de veertiende editie van de Belgische Derde Klasse. De competitie vond plaats tussen september 1941 en april 1942. De officiële naam destijds was Promotion (Bevordering of Promotie).  KFC Vigor Hamme, FC Verbroedering Geel, CS Andennais en K. Tongerse SV Cercle werden kampioen en promoveerden naar Eerste afdeling. 

Wegens het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in september 1939 was er gedurende twee jaar geen officieel competitievoetbal gespeeld in België. Door de oorslogsomstandigheden waren er maar 49 deelnemende ploegen in plaats van de normale 56. Union Hutoise dat normaal in 2e nationale  moest uitkomen nam buiten competitie deel. De ploegen waren onderverdeeld in 4 reeksen van respectievelijk 11, 11, 13 en 14 ploegen.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Afdeling 1938-39 voor de start van het seizoen:
 FC Wilrijk (voorlaatste reeks A) degradeerde na 2 seizoenen in 2e nationale.
 Cappellen FC (laatste reeks A) degradeerde na 6 seizoenen in 2e nationale.
 Wezel Sport (laatste reeks B) degradeerde na 1 seizoen in 2e nationale.

Gepromoveerde teams
Volgende 8 teams waren gepromoveerd uit de regionale afdelingen voor de start van het seizoen: 
Drie clubs maakten hun debuut in de nationale reeksen.
 FC Verbroedering Geel
 Stade Nivellois
 FC Winterslag
Eén club promoveerde na 1 seizoen terug naar 3e nationale:
 Saint-Nicolas FC Liège
Eén club promoveerde na 4 seizoenen terug naar 3e nationale:
 Châtelineau Sport
Twee clubs promoveerden na 6 seizoenen terug naar 3e nationale:
 KFC Vigor Hamme
 SK Roeselare
Eén club promoveerde na 7 seizoenen terug naar 3e nationale:
 R. Ixelles SC

Deelnemende teams

Deze ploegen speelden in het seizoen 1941-42 in Bevordering. Bij elke ploeg wordt het stamnummer aangegeven. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking. 

Door fusies en naamswijzigingen kregen volgende ploegen een andere naam: 
 RCS Tongrois (73) vervlaamste zijn naam in 1939 tot K. Tongerse Sportvereeniging Cercle (73)
 CS Marchienne-Monceau (278) fusioneerde in 1940 met Etoile Sportive Moncelloise (1670) tot Association Marchiennoise des Sports (278).
 SR Namur Sports (156) fusioneerde in 1941 met WA Namur (173) tot Union Royale Namur (156)
Volgende ploegen traden niet meer aan in 3e nationale:
 Netha FC Herentals (408) fusioneerde in 1941 met Herentalsche SK (97) tot FC Herentals (97).  Het stamnummer 408 van Netha verdween.
 RFC Malmundaria 1904 (188) werd als deel van de Oostkantons door nazi-Duitsland beschouwd als deel uitmakend van het Derde Rijk. Malmundaria was hierdoor niet actief in de Belgische competitie gedurende de Tweede Wereldoorlog. De club hervatte haar activiteiten na de oorlog.  Het zou tot 1971 duren eer de club weer in de nationale reeksen verscheen.

Reeks A

Reeks B

Reeks C

Reeks D

Eindstanden

Bevordering A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

 Opmerkingen
 Knokke trok zich na 6 wedstrijden terug omwille van de oorlog.

Bevordering B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering C 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Bevordering D 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Promoverende teams
De vier kampioen promoveerden naar Eerste Afdeling 1942-43 op het eind van het seizoen:
 KFC Vigor Hamme (kampioen reeks A) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 FC Verbroedering Geel (kampioen reeks B) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 CS Andennais (kampioen reeks C) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 K. Tongerse SV Cercle (kampioen reeks D) promoveerde na 11 seizoenen terug naar 2e nationale.

Degraderende teams
Door de uitbreiding van 3e nationale het volgende seizoen, degradeerde geen enkele club.

Bronnen en voetnoten 

Derde klasse voetbal België
Belgie 3